Echidnophaga är ett släkte av loppor. Echidnophaga ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Husloppor
Echidnophaga